Иньиго Лекуэ Мартинес (; 4 мая 1993, Бильбао, Испания) — испанский футболист, правый защитник клуба «Атлетик Бильбао».

Клубная карьера 
Лекуэ родился в Бильбао, Бискайя. 21 июня 2013 года, Лекуэ дебютировал в Бильбао Атлетике в Сегунде Б. Официальный дебют в Атлетике Бильбао состоялся 15 августа 2015 года, когда он вышел заменив Мерино, Сабин во втором тайме, в домашнем матче с Барселоной в Суперкубке Испании.

Достижения 
 «Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»